Новодобринка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новодобринка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2009 г.

Россия 
 Новодобринка — хутор в Еланском районе Волгоградской области.